Али Халифа аль-Кувари () — катарский демократический активист, журналист и экономист. Работал в нефтяном секторе. Написал книгу «Люди в Катаре тоже хотят реформ» (The People Want Reform in Qatar Too), которая была запрещена в Катаре из-за содержащейся в ней критики правительства Катара. Один из основных сторонников проведения в Катаре политических реформ.

Биография

Образование 
В 1966 году окончил университет Дамаска со степенью бакалавра, в 1974 году получил степень доктора философии в области философии в Даремском университете.

Карьера 
Занимал должности вице-председателя в компаниях «Qatar Liquefied Gas Company» и «National Company for Petroleum Products». Также являлся председателем Совместного комитета по экономическому сотрудничеству между Британией и Катаром.

Опубликовал исследование  1963 года, по мнению аль-Кувари, именно с этого движения в Катаре началось недовольство политикой правительства и требования реформ

Книга 
В 2012 году аль-Кувари опубликовал книгу «Люди в Катаре тоже хотят реформ» (The People Want Reform in Qatar Too). В книге критикуется непредсказуемая экономическая политика властей Катара и недостаток прозрачности.

Примечания 

Писатели Катара
Журналисты Катара
Экономисты Катара
Выпускники Даремского университета
Выпускники Университета Дамаска
Доктора философии по философии